Кю́не () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кюне, Август (1829—1883) — немецкий романист, писавший под псевдонимом Иоанна von Dewall’я.
 Кюне, Август (1855—1932) — один из основателей международной логистической компании Кюне + Нагель.
 Кюне, Анди (род. 1987) — немецкий лыжник.
 Кюне, Вальтер Георг (1911—1991) — немецкий палеонтолог.
 Кюне, Вилли (1837—1900) — немецкий физиолог и гистолог, почётный доктор медицины.
 Кюне, Густав (1806—1888) — немецкий беллетрист и литературный критик.
 Кюне, Марк (род. 1976) — немецкий бобслеист, чемпион мира.
 Кюне, Мориц (1835—1900) — немецкий военный писатель, генерал.
 Кюне, Симон (род. 1994) — лихтенштейнский футболист, вингер.
 Кюне, Тобиас — австрийский виолончелист и музыкальный педагог германского происхождения.
 Вальтер-Кюне, Екатерина Адольфовна (1870—1930) — российская арфистка и педагог.